Seif Bennia (arabe : سيف بالنية ), né le 14 juin 1988 à Tunis, est un oudiste et compositeur tunisien inspiré par multiples influences comme le jazz, les musiques du monde et la musique expérimentale.

Biographie 
Seif Bennia est de formation universitaire ingénieur et docteur en chimie. Il commence à jouer du oud à cinq ans avec le professeur Mohamed Mouldi Touati au jardin d'enfants municipal de Radès. Il rejoint le conservatoire régional de Hammam Lif où il est élève des professeurs Wiam Hassouna et Mohamed Fouad Rafrafi. 

Seif Bennia obtient le diplôme de musique arabe en 2003. En 2004, il rejoint le conservatoire de musique Ziryab à Mégrine, où il prend des cours avec Khaled Bessa qui l'initie au jeu du oud traditionnel tunisien à quatre cordes. Seif Bennia obtient le diplôme national de oud (premier prix) en 2005. Il approfondit son apprentissage du oud avec Mehmet Emin Bitmez, Necati çelik et Osman  à Istanbul.

Seif Bennia enseigne le oud depuis 2005 et a animé des masterclass à l'Institut Supérieur de Musique de Sousse, à Tunis,  Paris, Toulouse et Nantes. En tant que oudiste compositeur spécialisé dans la musique instrumentale, il s'est produit dans des festivals nationaux et internationaux comme Jeunes Virtuoses à Ennejma Ezzahra en 2008 avec un récital de Oud, les Journées Musicales de Carthage (édition 2019) avec le projet Seif Bennia Quintet  (hors compétition)  et a collaboré avec plusieurs artistes de renom tunisiens et internationaux comme le pianiste Mohamed Ali Kammoun, la violoniste Houyem Ghattas , le musicien et musicologue Hamdi Makhlouf, le musicien et musicologue Jean-Christophe Frisch et la chanteuse Agnès Jaoui.

En Juin 2021, il est invité à participer à la troisième édition du festival international de Luth de Casablanca.

En Mars 2022, Seif Bennia a été l'invité de l'orchestre symphonique de Mégrine , dirigé par Achref Bettibi, en qualité de compositeur et soliste aux côtés du maître du Ney et Naylute Hichem Badrani, lors de la 5ème Edition du Festival les Solistes et en Mai lorsque le même orchestre participe à la seconde édition du festival Italien "Fortissimo" organisée en Tunisie du 19 au 21 Mai 2022 ainsi qu'au  Festival international de musique symphonique d'El Jem le 02 Aout 2022 .

Invité par l'association "L'Art Rue" en collaboration avec le programme "Tfanen", Seif Bennia Joue le projet "Lueur" au théâtre des régions à la cité de la culture lors des journées de l'Europe le 09 Mai 2022.

Seif a été invité par le musicien et musicologue français Jean-Christophe Frisch pour jouer un concert musical qui symbolise la rencontre entre la musique baroque ,la musique ottomane et tunisienne lors de la 5e Rencontre internationale des Musicologie francophones (Épistémuse) organisée au Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes Ennejma Ezzahra (CMAM) le 12 et 13 Mai 2022. 

Militant des droits de l'Homme et militant écologiste, attaché à la démocratisation de la culture il s'engage dans la société civile pour mener des actions culturelles et environnementales à l'échelle communale et régionale.

Discographie 
 2013 : Hope
 2014 : Mystic Oudistic
 2015 : Through Emotions
 2017 : Deep Affection
 2020 : Quietude / Takasim

Distinctions 
 Lauréat de l'ATB challenge 2020, catégorie Art et Culture, projet Lueur avec Sami Gharbi et Anis Bsila. 
 Honoration par le conservatoire régional de Hammam Lif pour sa contribution à enrichir la scène musicale.

Notes et références 

Oudiste tunisien
Compositeur tunisien